Le tableau suivant est un bilan saison par saison du Jazz de l'Utah avec les performances réalisées par la franchise depuis sa création en 1974.

Références 

Jazz de l'Utah
U